De Gomelski Cup 2016 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Moskou tussen 24 september 2016 en 25 september 2016 werd gehouden. Vier topteams uit de EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi: CSKA Moskou, UNICS Kazan, Panathinaikos en Maccabi FOX Tel Aviv. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Gomelski Cup